Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Argentine
 d'infanterie de montagne

Belgique 
10e régiment de ligne (Belgique) unité versée ensuite dans les chasseurs ardennais

États-Unis

United States Marine Corps 
 10e régiment de Marines (États-Unis)

Armée de l'Union 
10th Ohio Infantry
10th Vermont Infantry

États confédérés d'Amérique 
10th Louisiana Infantry
10th Mississippi Infantry
10th Missouri Infantry (CSA)
10th Virginia Infantry

France 
10e régiment d'artillerie
10e régiment d'artillerie à pied (1910-1919)
10e régiment d'artillerie coloniale
10e régiment de chasseurs à cheval
10e régiment de commandement et de soutien
10e régiment de cuirassiers
10e régiment de dragons
10e régiment du génie
10e régiment de hussards
10e régiment d'infanterie (France)
10e régiment d'infanterie coloniale
10e régiment d'infanterie légère
10e régiment d'infanterie territoriale
10e régiment de marche
10e régiment de spahis algériens
10e régiment de tirailleurs algériens
10e régiment de tirailleurs de la Garde impériale
10e régiment de tirailleurs marocains
10e régiment de tirailleurs sénégalais
10e régiment de voltigeurs de la Garde impériale

Royaume-Uni 
10th Royal Hussars
  de fusiliers gorkhas de la princesse Mary, régiment de l'armée indienne britannique 

Homonymie d'unités militaires